Continue functie (analyse), een begrip uit de analyse
Continue functie (topologie), een begrip uit de topologie